Chueca – comune della Spagna
Chueca – quartiere di Madrid, Spagna
Chueca – stazione della metropolitana di Madrid
Federico Chueca – compositore, direttore d'orchestra e pianista spagnolo